

Patronyme 

 Arno Gruen (1923-2015), écrivain, philosophe, psychologue et psychothérapeute allemano-suisse.
 Bob Gruen (1945-), photographe américain spécialisé dans le rock'n roll.
 Sara Gruen (1969-), romancière canadienne.
 Victor Gruen (1903-1980), architecte commercial américain.

Œuvres 

 Gruen Guild Playhouse, série d'anthologie dramatique américaine diffusée de 1951 à 1952.

Affaires 
 La Gruen Watch Company, ancienne compagnie américaine d'horlogerie.
 L'effet Gruen, concept de création des centres commerciaux.